Corrigan Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Corrigan Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 
 Corrigan Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Corrigan Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar